Janjina može značiti:

 Janjina, općina u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 Janjina (rijeka u BiH), rijeka u istočnoj Bosni, desna pritoka Drine u koju se ulijeva istočno od Goražda
 Janjina (Grčka) grad u grčkoj pokrajini Epiru